Касте́тс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 620 км на південний захід від Парижа, 120 км на південний захід від Бордо, 55 км на захід від Мон-де-Марсана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 791 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1899,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Кастетс 
 Офіційний сайт туристичного бюро муніципалітету Кастетс 
 Кастетс на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кастетс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ланди

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ланди